SMart Rhein-Ruhr e.V. ist der größte eingetragene BDSM-Verein im deutschsprachigen Raum, der verschiedene Gesprächs- und Themengruppen, Stammtische, Workshops sowie Einsteigertreffen für Erstbesucher im Großraum Rhein-Ruhr anbietet.

Geschichte, Mitglieder und Zielsetzung 
Der am 13. März 1992 in Essen gegründete Verein hat derzeit über 120 Mitglieder (Stand: 2010), die Anzahl der in seinem Netzwerk eingebundenen Personen ist erheblich höher; nach Angaben des Vereins umfasst sein unmittelbares Umfeld rund 1.000 Personen sowie 12 Gruppen und Treffs in 10 Städten Nordrhein-Westfalens.

Die Ziele des Vereins sind einerseits die Unterstützung von Einzelpersonen und anderseits der Abbau von Vorurteilen gegenüber sadomasochistischer Sexualität. Neben individueller Information und Pressearbeit zum Thema BDSM zählt zu den Vereinsaktivitäten auch allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise auf Veranstaltungen wie der Folsom Europe oder dem Christopher Street Day. Diese gemeinnützigen Ziele werden durch viele ausschließlich ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder angegangen und stehen auch Personen offen, die keine Vereinsmitglieder sind.

Der Verein ist weltweit und national mit anderen Gruppen vernetzt, Mitglied in der
Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung e.V., Amnesty International und arbeitet auf lokaler Ebene mit Pro Familia und Aidshilfen zusammen.

Namensgebung und Logo 
Der Name SMart ist eine Verbindung aus SM (für Sadomasochismus) und art (Englisch für Kunst).

Das Logo des Vereins stellt eine Abwandlung des sogenannten Emblems, eines aus den USA stammenden sadomasochistischen Symbols dar. Der Entwurf stammt von Wolf Deunan. Die Symmetrie der drei Teile soll hier die Inschrift protegere, informare und amare (schützen, informieren und lieben) widerspiegeln.

Vereinszeitschrift 
Das SMart Info war das vierteljährlich erscheinende Print-Magazin des Vereins. Es ist seit Ende 2004 nicht mehr erschienen. Es stellte früher die Gruppen bei SMart und ihre Veranstaltungen vor und lieferte grundlegende Informationen über BDSM. Das Info wurde 1992 als Mitgliederbrief gegründet und entwickelte sich in den 1990er Jahren zu einer regelmäßig erscheinenden Zeitschrift mit einer Schluss-Auflage von 800 Stück.

Zentrale Aufgabenbereiche im Verein SMart Rhein-Ruhr 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer eines Jahres einen aus fünf Personen bestehenden Vorstand und darüber hinaus Verantwortliche für bestimmte zentrale Arbeitsbereiche. Zur Zeit bestehen folgende Ressorts:

Regional- und Themengruppen 
SMart SMart Rhein-Ruhr e.V. hat in folgenden Städten Regionalgruppen:

sowie sogenannte Themengruppen u. a. speziell für Frauen.

SMart-Archiv und BDSM-Bibliothek 
Der Verein betreibt seit 1992 ein eigenes umfangreiches Archiv zum Thema BDSM. Neben Zeitschriften und Magazinen aus Deutschland, Europa und Nordamerika finden sich hier auch Bücher, Filme und Audiomedien. Themenspezifische Presseartikel werden ebenfalls archiviert. Ein Teil der Medien stammt als Dauerleihgaben von Dritten. Nach der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft S/M und Öffentlichkeit (AG S/MÖff) in Neumünster gelang es SMart 2004, die aus den Jahren 1989 bis 1996 stammende umfangreiche Materialsammlung dieser auf Öffentlichkeitsarbeit spezialisierten Gruppe größtenteils zu duplizieren. Das Archiv steht interessierten Dritten offen.

Gemeinnützigkeit 
SMart Rhein-Ruhr wurde 1994 als gemeinnützig anerkannt. Die Gemeinnützigkeit wurde später wieder aberkannt, da die Gruppe nach Ansicht des zuständigen Finanzamtes „das Ausleben der eigenen Sexualität und nicht die Hilfestellung aufgrund des seelischen Zustandes“ fördere.

Weblinks 
 Offizieller Webauftritt

Einzelnachweise 

Organisation (BDSM)
Verein (Essen)
Sexualaufklärung
Gegründet 1992